Dolhow ist der Familienname folgender Personen:

 Ihor Dolhow (* 1957), ukrainischer Diplomat
 Wolodymyr Dolhow (1960–2022), sowjetischer Schwimmer